

Patronyme 

 Albert Naud, (1904-1977), avocat d'assises français.
 André Naud (1925-2002), théologien et philosophe canadien.
 Aurélie Naud (1987-), footballeuse française.
 Chantal Naud (1939-), linguiste et historienne canadienne.
 Daniel Naud (1962-), joueur canadien de hockey sur glace.
 Gérard Naud (1935-2010), archiviste français.
 Laurent Naud (1909-1992), un homme d'affaires québécois (Canada) exploitant une manufacture de bois et un commerce de matériaux de construction à Sainte-Thècle.
 René Naud (1750-1821), armateur, négociant et révolutionnaire français.

Toponyme 

Naud Junction (Los Angeles) était une zone au Nord de Downtown Los Angeles, Californie.
Naudville, un cartier d'Alma, au Québec, au Canada
Saint-Loup-de-Naud, commune française de Seine-et-Marne.
 Le « calvaire Alexandre Naud », sur la commune de Deschambault-Grondines, au Québec, cité dans la liste des lieux patrimoniaux de la Capitale-Nationale inscrits au répertoire canadien des lieux patrimoniaux.

Voir aussi
 
 
 Neau
 Neault
 

Homonymie